Tiberius Sempronius Longus är ett namn som burits av två romare:

* Tiberius Sempronius Longus (konsul 218 f.Kr.), romersk politiker
 Tiberius Sempronius Longus (konsul 194 f.Kr.), romersk politiker